

Geografia
 La Ferté-Gaucher – comune francese situato nel dipartimento di Senna e Marna
 Cantone di La Ferté-Gaucher – antica divisione amministrativa dell'Arrondissement di Provins

Persone
 Charles-Étienne Gaucher (1740-1804) – incisore francese
 Charles Gaucher de Sainte-Marthe (1512-1555) – poeta, umanista e teologo francese
 Guillaume Gamelin Gaucher (1810-1885) – politico e imprenditore canadese
 Guy Gaucher (1930-2014) – vescovo cattolico e teologo francese
 Kim Gaucher (1984) – cestista canadese
 Jules Gaucher (1905-1954) – militare francese
 Philippe Gaucher (1854-1918) – dermatologo francese
 Roland Gaucher (1919-2007) – giornalista e politico francese
 Ryan Gaucher (1978) – ex hockeista su ghiaccio canadese

Altro
 Malattia di Gaucher – disturbo da carenza enzimatica